I liga polska w piłce nożnej (2002/2003) – 69. edycja najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce. O mistrzostwo Polski premiowane startem w eliminacjach Ligi Mistrzów walczyło 16 drużyn.

Tytuł broniła . Mistrzostwo Polski zdobyła Wisła Kraków. Wicemistrzem została Dyskobolia Grodzisk Wlkp., który awansował do Pucharu UEFA. Do tych samych rozgrywek zakwalifikowały się też GKS Katowice (3. w lidze) oraz Wisła Płock – finalista Pucharu Polski. Ponadto w Pucharze Intertoto zagrały Odra Wodzisław Śląski i Polonia Warszawa.

Z I ligą pożegnały się trzy zespoły: Pogoń Szczecin, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, oraz Ruch Chorzów. Po barażach spadły także Szczakowianka Jaworzno i Zagłębie Lubin.

Absolutnym beniaminkiem ligi była .

Królem strzelców został Stanko Svitlica z Legii Warszawa, który strzelił 24 gole.

Uczestnicy

Tabela

Tabela końcowa 

||rowspan=1|

||rowspan=2|

||rowspan=1|

||rowspan=1|

Runda jesienna 

||rowspan=16|

Runda wiosenna

Lider kolejka po kolejce

Wyniki spotkań

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu I i II ligi rozegrano dwumecze barażowe o 2 miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2003/2004). W pierwszym zmierzyły się: 12. drużyna I ligi i 3. drużyna II ligi –  i , w drugim: 13. drużyna I ligi i 2. drużyna II ligi –  i . W obu pojedynkach zwyciężyły zespoły z niższej klasy rozgrywkowej.

Dwumecz pomiędzy Szczakowianką i Świtem zakończył się walkowerem dla wicemistrza II ligi w związku ze skandalem korupcyjnym – piłkarzom Szczakowianki udowodniono przekupstwo zawodników rywali (tzw. afera barażowa).

Wynik dwumeczu – 3:1 dla Górnika.

Wynik dwumeczu – 4:0 dla Świtu.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie